Henk Angenent (zanger) (1891-1987), een Nederlandse operazanger
 Henk Angenent (schaatser) (1967),  een Nederlands schaatser die in 1997 de vijftiende Elfstedentocht won
 Henk Angenent (voetballer) (1930-1977), een Nederlands voetballer die uitkwam voor Fortuna '54 en eenmalig voor het Nederlands elftal